А1 Етнікі 2007—2008 — 68-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Результати

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2008
‎Греція
Греція
2007 у грецькому спорті
2008 у грецькому спорті